Нижче наведено список 693 муніципалітетів департаменту Уаза.

Уаза

Уаза